Ichijō no tsubone (jap. , unreformierte Schreibung: , dt. „Hofdame Ichijō“) war die Bezeichnung mehrerer Gemahlinnen verschiedener japanischer Herrscher.

1. Ichijō no tsubone 
Die erste Ichijō no tsubone war eine Tochter des Fujiwara no Sanetoshi. Sie war zunächst Hofdame der Yugimon-in, dann Konkubine des Go-Uda (r. 1274–87), dem sie den Prinzen Yoshiharu gebar.

Später wurde sie dann Gemahlin des Go-Daigo (r. 1318–39), mit dem sie die Prinzen Sera-shinnō oder Yoyoshi-shinnō (), Seison-hosshinnō oder Jōson-hosshinnō () sowie eine Tochter hatte.

2. Ichijō no tsubone 
Sie war die jüngere Schwester der Senkōmon-in Saneko. Zunächst war sie Hofdame des Go-Fushimi (r. 1298–1301). Danach diente sie Hanazono (r. 1308–18), mit dem sie den Prinzen Kakuyo-hosshinnō () hatte.

3. Ichijō no tsubone 
Diese Tochter des Fujiwara Kimikage war eine Hofdame des ersten Kaisers der nördlichen Dynastie Kōgon (r. 1332–3). Zunächst hatte sie der Bianmon-in (= Taino Okata) gedient. Dem Tennō gebar sie den Prinzen Yoshihito-shinnō ().

Quellen 
 Berend Wispelwey (Hrsg.): Japanese Biographical Archive. Fiche 90–91, K.G. Saur, München 2007, ISBN 3-598-34014-1

 Tsubone
Japanischer Titel
Frauentitel
Frauen (Japan)